Цзянбэ́й () — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин (КНР).

География 
Район раскинулся вдоль северного берега реки Янцзы. Деловой центр расположен на месте слияния Янцзы и Цзялинцзян.

История 
При империи Цин в 1745 году был образован Цзянбэйский комиссариат (江北厅), подчинённый Чунцинской управе (重庆府). Когда после Синьхайской революции была образована Китайская республика, то в 1913 году территория, подчинённая комиссариату, была преобразована в уезд Цзянбэй. В 1933 году часть территории уезда Цзянбэй вошла в состав Чунцина, и была разделена на 9-й, 10-й и 16-й районы (оставшаяся часть уезда в 1997 году стала районом Юйбэй).

В 1950 году 9-й и 10-й районы были объединены, став 2-м районом Чунцина, а 16-й район был переименован в 7-й. В 1952 году 7-й район был присоединён ко 2-му району. В 1955 году 2-й район был переименован в район Цзянбэй.

Административно-территориальное деление 
Район Цзянбэй делится на 9 уличных комитетов и 3 посёлка:

Уличные комитеты
 Гоцзято (Guojiatuo, 郭家沱街道)
 Гуаньиньцяо (Guanyinqiao, 观音桥街道)
 Дашиба (Dashiba, 大石坝街道)
 Тешаньпин (Tieshanping, 铁山坪街道)
 Улидянь (Wulidian, 五里店街道)
 Хуасиньцзе (Huaxin Avenue, 华新街街道)
 Цзянбэйчэн (Jiangbeicheng, 江北城街道)
 Цуньтань (Cuntan, 寸滩街道)
 Шимахэ (Shimahe, 石马河街道)

Посёлки
 Убао (Wubao, 五宝镇)
 Фушэн (Fusheng, 复盛镇)
 Юйцзуй (Yuzui, 鱼嘴镇)

Экономика 
У слияния рек Янцзы и Цзялинцзян расположен центральный деловой район Цзянбэйцзуй, в котором сконцентрированы офисы банков и компаний.

Торговля 
В районе расположен крупнейший цветочный рынок города Ванхай. На его территории расположено множество магазинов и киосков, где торгуют цветами, деревьями бонсай, а также домашними животными.

Транспорт 
Грузовая железнодорожная станция Юйцзуй является важным сухим портом и логистическим узлом, из которого составы отправляются в Восточную и Западную Европу. Кроме того, отсюда контейнеры отправляются в порты Южного Китая и далее следуют в страны Юго-Восточной Азии.

Через территорию района проходят скоростная железнодорожная линия Чунцин — Ваньчжоу (Chongqing – Wanzhou intercity railway), а также 3-я, 4-я, 6-я, 9-я и 10-я линии Чунцинского метрополитена.

Культура 

В Цзяньэе расположен Чунцинский Большой театр, построенный в 2009 году. Рядом находится Чунцинский музей науки и технологии, также построенный в 2009 году.

Спорт 
В районе расположен стадион Янхэ на 32 тыс. мест. Он является домашней ареной футбольного клуба Чунцин Лянцзян Атлетик.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Чунцина